

Australia 

 Coal Creek – miasto w regionie Gippsland w stanie Wiktoria

Kanada 

 Coal Creek – rzeka w Kolumbii Brytyjskiej, dopływ Elk River
 Coal Creek – miasto opuszczone w Kolumbii Brytyjskiej

USA 
 Coal Creek – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Coal Creek – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
Coal Creek (ang. Coal Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery